Soanierana (Anosy), gemeente in Madagaskar in de regio Anosy
 Soanierana (Bongolava), gemeente in Madagaskar in de regio Bongolava